In 1970 werd het derde Torneio Norte-Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse regio's noord en noordoost. De competitie werd gespeeld van 18 oktober 1970 tot 31 januari 1971. Fortaleza werd kampioen.

Regio Noordoost

Groep 1

Groep 2

Groep 2A

Groep 2B

Groep 3

Groep 3A

Groep 3B

Kwalificatie groep 2-3
De winnaars plaatsten zich voor de finalegroep

Finale groep

Regio Noord

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Norte-Nordeste
Braziliaans competitievoetbal 1970